Anahita är ett släkte av spindlar. Anahita ingår i familjen Ctenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spindlar